Actea – personaggio della mitologia greca ed una delle Nereidi, le cento figlie di Nereo e di Doride
 Actea – personaggio della mitologia greca ed una delle cinquanta Danaidi, figlie di Danao e Pieria
 Actea – nome originario col quale veniva indicata l'Attica

Note